Stuart kan syfta på:

 Stuart (auktor) – beteckningar vid biologisk namngivning
 Stuart (namn) – ett efternamn som även används som förnamn samt personer med namnet
 Stuart tank – brittisk lätt stridsvagn
 Huset Stuart – skotskt och engelskt kungahus och klan 
 Maria Stuart – drottning av Skottland
 Maria Stuart (film) – amerikansk film från 1936
 Stuart (svensk adelsätt) – svensk adlig släkt

Geografi

Australien 

 Alice Springs, ort, Northern Territory,

Se även
Stuart Highway – väg i Australien

USA 

 Stuart, Florida, countyhuvudort, Martin County, 
 Stuart, Oklahoma, ort, Hughes County, 
 Stuart, Virginia, countyhuvudort, Patrick County, 
 Stuart, Iowa ort, Guthrie County, 
 Stuart, Nebraska, ort, Holt County,

Se även
Mount Stuart

Se även
Stuartella – ett släkte av svampar
Stewart

Skotska efternamn
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar